Tento článek se zabývá tématem obyvatel Slovinska. V roce 2014 mělo Slovinsko odhadem 2 061 085 obyvatel.

Podle sčítání z roku 2002, byli hlavní etnickou skupinou Slovinci (83 %). Nejméně 13 % populace tvořili imigranti z jiných částí bývalé Jugoslávie a jejich potomci. Ti se usadili hlavně ve městech a přilehlých oblastech. Relativně malé, ale ústavou chráněné jsou maďarská a italská menšina. Zvláštní pozici má rozptýlená romská menšina.

Slovinsko je jednou z evropských zemí, kde se stárnutí populace projevilo nejcitelněji, vzhledem k nízké porodnosti a zvyšující se naději dožití. Téměř všichni Slovinci starší než 64 let jsou v důchodu, bez signifikantních rozdílů mezi pohlavími. Počet lidí v produktivním věku se ale snižuje navzdory imigraci. Návrh na zvýšení důchodového věku ze současných 57 let u žen a 58 let u mužů byl v roce 2011 v referendu odmítnut. Také rozdíl mezi pohlavími co se týče naděje dožití je stále výrazný. V roce 2007 to bylo 74,6 let u mužů a 81,8 let u žen. Navíc v roce 2009 bylo ve Slovinsku 22 sebevražd na 100 000 obyvatel ročně, což bylo jedno z nejvyšších čísel v Evropě.

Etnické skupiny 
Většina obyvatel Slovinska jsou etničtí Slovinci (83,06 %). Maďaři a Italové mají podle ústavy status původních minorit. Většina ostatních menšin, zejména těch z jiných částí Jugoslávie (kromě jedné části Srbů a Chorvatů) se přistěhovala po II. světové válce z ekonomických důvodů.

Okolo 12,4 % obyvatel Slovinska se narodilo mimo jeho hranice.
Podle rad z roku 2008 žilo ve Slovinsku okolo 100 000 lidí ze zemí mimi EU, tedy zhruba 5 % populace. Nejvíc jich bylo z Bosny a Hercegoviny, poté ze Srbska, Republiky Makedonie, Chorvatska a Kosova. Počet lidí migrujících do Slovinska od roku 1995 trvale stoupá.  Od roku 2004, kdy Slovinsko vstoupilo do EU, se ročně příliv imigrantů do roku 2006 zdvojnásobil a do roku 2009 ztrojnásobil.

Náboženství 
Římští katolíci 57,8 %, ateisté 10,1 %, muslimové 2,4 %, pravoslaví 2,3 %, protestantství 0,9 %, jiné a neuvedeno 26,5 % (2002).

Jazyky 
Oficiálním jazykem je slovinština. V roce 2002 byla mateřským jazykem pro asi 88 % populace, přičemž 92 % slovinské populace tímto jazykem mluvila doma.

Distribuce mluvčích jazyků byla takováto: slovinština 87,7%, srbština, bosenština a chorvatština 8 %, maďarština 0,4 %, albánština 0,4 %, makedonština 0,2 %, romština 0,2 %, italština 0,2 %, němčina 0,1 %, ostatní 0.1% (ruština, čeština, ukrajinština, angličtina, slovenština, polština atd.), není známo 2,7 % (2002)

Demografická statistika

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Slovinsko
Slovinská společnost